Kurginjan ist Familienname folgender Personen:

 Schuschanik Kurginjan (1876–1927), armenischer Schriftsteller
 Wjatscheslaw Sedrakowitsch Kurginjan (* 1986), russischer Shorttracker